Александр Лопа́тин:
 Лопатин, Александр Александрович (1928—2010) —  мастер спорта СССР по греко-римской борьбе.
 Лопатин, Александр Григорьевич (1818—1890) — смоленский губернатор.
 Лопатин, Александр Иннокентьевич (1925—1995) — резьбошлифовщик производственного объединения «Курганармхиммаш», полный кавалер ордена Трудовой Славы. Лопатин, Александр Петрович — заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос».